Numele propriu „Schumacher” provine de la substantivul comun german Schuhmacher = pantofar, cizmar.
Termenul „Schumacher” se poate referi la:

 Constantin Schumacher (n. 1976), fotbalist român și antrenor de fotbal
 Heinrich Christian Friedrich Schumacher (1757-1830), botanist, chimist, medic și malacolog danez de origine germană
 Joel Schumacher (1939-2020), regizor american
 Michael Schumacher (n. 1969), pilot german de curse auto, campion mondial multiplu la cursele de Formula 1
 Ovidiu Schumacher (n. 1942), actor român
 Ralf Schumacher (n. 1975), pilot german de curse auto, frate cu Michael Schumacher

Nume de familie germane
Nume de familie ocupaționale